Cet article relate le parcours de l'Espagne lors de la Coupe du monde de football 1994 organisée aux États-Unis du 17 juin au .

Qualifications 

|}

Effectif

Phase finale

Premier tour

Espagne - Corée du Sud

Allemagne - Espagne

Bolivie - Espagne

Huitième de finale

Espagne - Suisse

Quart de finale

Italie - Espagne

Références

Article connexe 
 Équipe d'Espagne de football

Espagne
1994